Råbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Råbergstjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Råbergstjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Lilla Råbergstjärnen (Delsbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Lilla Råbergstjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Stora Råbergstjärnen (Delsbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (5,16 ha)
Stora Råbergstjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (9,85 ha)
Västra Råbergstjärnen, sjö i Ovanåkers kommun,  (7,76 ha)
Neder-Råbergstjärnen, sjö i Bergs kommun,  (10,5 ha)
Över-Råbergstjärnen, sjö i Bergs kommun,  (6,77 ha)
Råbergstjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Råbergstjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn